Rosenberg ist der Name von:

 Rosenberg (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rosenberg (baltisches Adelsgeschlecht), baltisches Adelsgeschlecht
 Rosenberg (böhmisches Adelsgeschlecht), böhmisches Adelsgeschlecht
 Rosenberg (fränkisches Adelsgeschlecht), schwäbisch-fränkisches Adelsgeschlecht
 Rosenberg (schwäbisches Adelsgeschlecht) im Gebiet der heutigen Schweiz
 Rosenberg Ventilatoren, deutscher Motorenhersteller
 Rosenberg-Weiher (tschechisch Rybník Rožmberk), Weiher zwischen Třeboň und Lužnice, Okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Rosenberg ist der Name folgender Orte und Ortsteile:

in Deutschland:
 in Baden-Württemberg:
 Rosenberg (Baden), Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis
 Rosenberg (Sipplingen), Ortsteil der Gemeinde Sipplingen, Bodenseekreis
 Rosenberg (Stockach), Ortsteil der Gemeinde Stockach, Landkreis Konstanz
 Rosenberg (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart-West
 Rosenberg (Württemberg), Gemeinde im Ostalbkreis
 in Bayern:
 Rosenberg (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn
 Rosenberg (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding
 Rosenberg (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau
 Rosenberg (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach
 Rosenberg (Landkreis Wasserburg am Inn), Gemeinde im Landkreis Wasserburg am Inn
 Rosenberg (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting
 Rosenberg (Sulzbach), ehemalige Gemeinde im Bezirksamt Sulzbach
 Rosenberg (Rügland), Ortsteil der Gemeinde Rügland, Landkreis Ansbach
 Rosenberg (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau
 Rosenberg (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg
 Rosenberg (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein
 in Mecklenburg-Vorpommern:
 Rosenberg (Brüsewitz), Ortsteil der Gemeinde Brüsewitz, Landkreis Nordwestmecklenburg
 in Niedersachsen:
 Rosenberg (Varel), Ortsteil der Stadt Varel, Landkreis Friesland
 in Nordrhein-Westfalen
 Rosenberg (Bocholt), Ortsteil der Stadt Bocholt, Kreis Borken
 Rosenberg (Bochum), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bochum
in Sachsen
Rosenberg (Dreiheide), Wüstung bei Großwig, Dreiheide, Landkreis Nordsachsen
Rosenberg (Weischlitz), Häusergruppe, Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis

in Österreich:
 Rosenberg (Wien), Katastralgemeinde im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing 
 Rosenberg (Gemeinde Güssing), Ort in der Stadtgemeinde Güssing, Bezirk Güssing, Burgenland
 Rosenberg (Gemeinde Oberdrauburg), Ortschaft von Oberdrauburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Rosenberg (Gemeinde Pennewang), Ortschaft der Gemeinde Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Rosenberg (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Klöch), Ortsteil von Klöch, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Mettersdorf), Ortsteil von Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Mitterdorf), Ortsteil von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Mooskirchen), Ortsteil von Mooskirchen, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Ottendorf), Ortsteil von Ottendorf an der Rittschein, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß in Steiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rosenberg (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

in der Schweiz:
 Rosenberg (St. Gallen), Quartier der Stadt St. Gallen
 Rosenberg (Winterthur), Quartier im Stadtkreis Veltheim (Winterthur), Kanton Zürich

in Belgien:
 Rosenberg, Ortsteil von Arel (Belgien)

in Polen:
 Rosenberg O.S., Stadt in Oberschlesien, heute Olesno, Powiat Oleski, Woiwodschaft Opole
 Rosenberg (Zülz), Ortsteil der zweisprachigen Gemeinde Zülz, Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Opole
 Rosenberg, Stadt in Westpreußen, heute Susz, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rosenberg, Landgemeinde in Westpreußen, heute Różyny, Gmina Pszczółki, Woiwodschaft Pommern

in Russland:
 Rosenberg, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, heute Krasnoflotskoje (Kaliningrad), Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad
 Rosenberg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, heute Sopkino, Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad

in der Slowakei:
 Rosenberg, Stadt in der nördlichen Slowakei, heute Ružomberok, Okres Ružomberok, Žilinský kraj

in Tschechien:
 Rosenberg, Stadt in Südböhmen, heute Rožmberk nad Vltavou, Okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

in der Ukraine:
 Rosenberg, ehemaliges galiziendeutsches Dorf, heute Teil von Schtschyrez, Rajon Pustomyty, Oblast Lwiw

in den Vereinigten Staaten:
 Rosenberg (Texas), Stadt im Fort Bend County, Texas

Rosenberg ist der Name folgender  Berge, Bergrücken und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Rosenberg (Thüringer Schiefergebirge) (715,5 m), im Thüringer Schiefergebirge bei Katzhütte, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Rosenberg (Bilstein) (483 m), im Sauerland bei Bilstein (Lennestadt), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Rosenberg (Teutoburger Wald) (301,7 m), im Teutoburger Wald bei Bielefeld, Nordrhein-Westfalen 
 Rosenberg (Niedermeiser) (299,7 m), nahe Niedermeiser (Liebenau), Landkreis Kassel, Hessen
 Rosenberg (Almena) (ca. 150 m), in Almena (Extertal), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Rosenberge (145,8 m), bei Feldberg (Feldberger Seenlandschaft), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Rosenberg (Mannhausen) (75,5 m), in den Calvörder Bergen bei Mannhausen (Calvörde), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

in der Schweiz:
 Rosenberg (St. Gallen) (ca. 748 m), im Norden von St. Gallen, Wahlkreis St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Rosenberg (bis ca. 500 m), Bergrücken in Berneck SG, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen

in Tschechien:
 Rosenberg, deutscher Name des Růžová hora (1396 m), im Riesengebirge bei Pec pod Sněžkou, Okres Trutnov, Královéhradecký kraj
 Rosenberg, deutscher Name des Růžovský vrch (619,1 m), in der Böhmischen Schweiz bei Růžová, Okres Děčín, Ústecký kraj

Rosenberg ist der Name folgender Bauwerke:

in Deutschland:
 Burgstall Rosenberg, abgegangene Burg bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Festung Rosenberg, Festung in Kronach, Landkreis Kronach, Bayern, Deutschland
 Gut Rosenberg, historischer Gutshof in Horbach (Aachen), Nordrhein-Westfalen

 Rosenberg-Hochhaus, Wohngebäude in Heilbronn, Baden-Württemberg
 Ruine Rosenberg (Rügland), Burgruine bei Rosenberg (Rügland), Landkreis Ansbach, Bayern

in Österreich:
 Schloss Rosenberg, Schloss in Zell am See, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

in der Schweiz:
 Rosenbergtunnel (A1), zweispuriger Straßentunnel unter dem Rosenberg in der Stadt St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Rosenbergtunnel (SBB), Eisenbahntunnel der Bahnstrecke Rorschach–St. Gallen in der Stadt St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Ruine Horen (Burg Rosenberg), Burgruine in Küttigen, Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Ruine Rosenberg, Burgruine nördlich von Burghalden (Herisau), Bezirk Hinterland, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Burgruine Rosenberg, Berneck, Kanton St. Gallen 
 Turmruine Rosenberg, in Giswil, Kanton Obwalden

in Tschechien:
 Burg Rosenberg, deutscher Name der Burg Rožmberk, Burg in Rožmberk nad Vltavou, Okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Rosenberg ist der Name folgender Weinlagen in Deutschland:
 Rosenberg (Rheinhessen), Weinlage in Nierstein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Frankenwinheimer Rosenberg, Weinlage in Frankenwinheim , Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Sommeracher Rosenberg, Weinlage in Sommerach, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Rosenberg-Gruszczynski (Adelsgeschlecht), polnisch-preußisches Adelsgeschlecht
 Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, fränkisches Adelsgeschlecht, siehe Löwenstein-Wertheim
 Orsini-Rosenberg, österreichisches Adelsgeschlecht
 Altrosenberg
 Rosenberg-Gruszczynski
 Am Rosenberg
 Grube Rosenberg
 Rosenberg-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Rosenberger
 Steinbruch Rosenberg
 Rozenberg